Cerro Pichón bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Cerro Pichón (Mexiko), in Mexiko	
 Cerro Pichón (Puerto Rico), in Puerto Rico